Aranybányászat
 Aranybánya: település a szlovákiai Eperjesi járásban
Filmek
Aranybánya (Gold), 1974-es angol film, rendezte Peter R. Hunt
Aranybánya (The Claim), 2000-es brit westernfilm, rendezte Michael Winterbottom